Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 2007 – 7. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17 organizowanego przez CAF, która odbyła się w dniach 10–21 marca 2007 roku. Gospodarzem zostało Togo. Trzy najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2007 w Korei Południowej.

Kwalifikacje

Runda wstępna 
W rundzie wstępnej wzięło udział 26 reprezentacji, które zostały podzielone na 13 par. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do pierwszej rundy kwalifikacji.

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie wzięło udział 28 drużyn, które zostały podzielone na 14 par. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 16–17 września, a rewanże 14 października 2006 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do drugiej rundy kwalifikacji.

Druga runda 
W drugiej rundzie wzięło udział 14 reprezentacji, które zostały podzielone na 7 par. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 24–26 listopada, a rewanże 9–10 grudnia 2006 roku. W przypadku równej ilości zdobytych bramek, decydowały bramki zdobyte na wyjeździe. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do turnieju głównego.

Zakwalifikowane drużyny 
 
 
 
 
 
 
  (gospodarz)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Reprezentacje Nigerii, Togo i Ghany awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2007.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Piłka nożna w Togo
2007 w Afryce
Sport w Lomé
Togo w XXI wieku